Il singolare del torneo di tennis Pavlov Cup 2011, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Ol'ga Alekseevna Pučkova che ha battuto in finale Nadežda Kičenok 6-2, 7-5.

Teste di serie 

 Tadeja Majerič (primo turno)
 Sofia Shapatava (secondo turno)
 Aleksandra Krunić (quarti di finale)
 Ljudmyla Kičenok (quarti di finale)

 Ol'ga Alekseevna Pučkova (campionessa)
 Veronika Kapšaj (secondo turno)
 Dalila Jakupovič (primo turno)
 Ganna Piven (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Pavlov Cup 2011